Цви Маген (; род. 29 сентября 1945) — израильский дипломат.

Биография 
Родился 29 сентября 1945 года в Черновцах. 

В 1960 г. вместе с семьей репатриировался в Израиль, после чего жил в киббуце Ган-Шмуэль. С 1970 по 1987 г. служил в исследовательском отделе разведывательного управления Генерального штаба Армии обороны Израиля, демобилизовался в звании полковника. Параллельно со службой в армии учился в Тель-Авивском университете, где получил степени бакалавра гуманитарных наук (1975), магистра исторических наук (1978).

С 1970 по 1987 год работал в управлении разведки израильского генштаба. Полковник в отставке.
 С 1987 по 1993 — чиновник по связям с евреями в странах СНГ канцелярии Премьер-министра Израиля.
 С 1993 по 1998 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль на Украине, и по совместительству в Молдавии.
 С 1998 по 1999 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в России.
 С 1999 по 2006 — руководитель организации «Натив»
 С 2006 — руководитель института «Европа-Азия» при Междисциплинарном центре в Герцлии.

Примечания

Литература 
 Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т./Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К.:Знання України, 2004 — Т.2 -811с. /стаття В. І. Головченко — 4с.

Ссылки 
 Цви Маген, Izrus
 agentura.ru

Дипломаты Израиля
Родившиеся в 1945 году
Родившиеся 29 сентября
Послы Израиля в Молдавии
Послы Израиля в России
Послы Израиля на Украине
Родившиеся в Черновцах
Подполковники Израиля
Участники войны Судного дня